Il singolare del Paris Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin ha battuto in finale Lleyton Hewitt 7–6 (7–4), 6–0, 6–4

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Paris Masters 2002
ATP Tour 2002